

Biografia 
Era figlia quartogenita di Tommaso I di Saluzzo, marchese di Saluzzo e di Luisa di Ceva.

Sposò in prime nozze Opizzino Spinola (?-1315), figlio di Corrado, dal quale ebbe una figlia di nome Argentina, che sposò Teodoro I del Monferrato.

Sposò in seconde nozze nel 1315 Luchino Visconti, signore di Milano, ma morì dopo poco lasciando come erede la figlia Caterina, andata in sposa a Francesco d'Este.

Ascendenza

Note 

Coniugi dei Visconti
Del Vasto